Кралик:
 Кралик, Иржи (род. 1952) — чехословацкий хоккеист.
 Кралик, Матильда (1857—1944) — австрийский композитор.
 Кралик, Франтишек (1942—1974) — чехословацкий гандболист.
 Кралик, Ян (род. 1987) — чешский футболист.